Goya steht für:

 Francisco de Goya (1746–1828), spanischer Maler

nach ihm benannt:
 Goya oder der arge Weg der Erkenntnis, Roman (1951) von Lion Feuchtwanger
 Goya – oder der arge Weg der Erkenntnis, Kinoverfilmung (1971) des Romans
 Goya (WDR), ein zweiteiliges Fernsehspiel von 1969 vom Westdeutschen Rundfunk unter der Regie von Wilhelm Semmelroth
 Goya (Film), ein spanischer Film von 1999
 Goya (Filmpreis), ein spanischer Filmpreis
 Goya (Oper), Oper (1986) von Gian Carlo Menotti
 ein norwegisches Auswandererschiff, siehe Kamerun (Schiff, 1938)#Auswandererschiff Goya
 Goya (Schiff, 1940), ein 1945 versenktes Flüchtlingsschiff
 Goya (Merkurkrater)
 Goya (Ausstellung), Sonderausstellung im Fondation Beyeler in Riehen (2021/22)
 (6592) Goya, Asteroid des Hauptgürtels
 Musée Goya, Musée Goya – musée d’art hispanique, Kunstmuseum in der südfranzösischen Stadt Castres

weitere Personen:
 Chantal Goya (* 1942), französische Schauspielerin und Sängerin
 Dodo Goya (1939–2017), italienischer Jazzmusiker
 Hiroto Goya (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Goya Toledo (* 1969), spanische Schauspielerin

sowie:
 Goya (Stadt), Stadt in Argentinien
 Departamento Goya, Verwaltungseinheit in der Provinz Corrientes in Argentinien
 ein ehemaliger Tanzclub in Berlin, siehe Metropol (Berlin)
 Goya (Band), polnische Popgruppe
 Goya Foods, US-amerikanischer Lebensmittelkonzern

Gōyā steht für:
 eine japanische Bezeichnung der Bittermelone